Peter Michael Tong, (народився 30 липня 1960) Англійський DJ, що працює на BBC Radio 1. Авторськими програмами Піта є: Essential Mix та Essential Selection на радіо, та в якості інтернет стрімів.

Нотатки

Посилання

 – official site
Pete Tong  (BBC Radio 1)

Pete Tong  interview in Laptoprockers, 2009
Pete Tong  interview in Profession Rock Stars, 2006
Pete Tong interview on DJ Times, 2000
Pete Tong  interview by Paul Morley, in The Guardian, 2010 (video)